Michael Anti (né en 1964), tireur sportif américain
  (né en 1975), journaliste et bloggeur politique chinois

Voir aussi